см. также Список бронетехники Российской империи; Список бронетехники СССР, не производившейся серийно; Список вооружения и военной техники Сухопутных войск Российской Федерации

Танкетка 
 Т-27

Малые, лёгкие и плавающие танки 

1920-х
 Русский «Рено» (Танк КС, Танк М)
 Т-18 (МС-1)

1930-х 
 БТ-2
 БТ-1
 БТ-5
 БТ-7
 БТ-7А
 Т-26                                                                     
 Т-37А
 Т-38
 Т-38М
 Т-40
 Т-40М
 Т-41

1940-х
 Т-50
 Т-60
 Т-70
 Т-80

1950-х
 ПТ-76

Средние танки 

1930-х
 Т-24
 Т-28
 Т-29А
 Т-29Б

1940-х
 Т-34
 Т-34-57
 Т-34-76
 Т-34-85
 Т-44
 Т-54

1950-х
 Т-55
 Т-62
 Т-62А

1960-х
 Т-64

Тяжёлые танки 

1930-х
 Т-35
 КВ-1

1940-х
 КВ-2
 КВ-1С
 КВ-85
 ИС-1
 ИС-2
 ИС-3
 ИС-4 
 КВ-5
1950-х
 Т-10 (ИС-8)
 Т-11

Основные боевые танки 
1960-х
 Т-64А

1970-х
 Т-64БВ                                                                                                                                                                                  
 Т-72А
 Т-72Б                                                                                                                                                                                  
 Т-72БА                                                                                                                                                                                  
 Т-72Б3                                                                                                                                                                                  
 Т-80                                                                                                                                                                                 

1980-х
 Т-80У
 Т-80УД                                                                                                                                                                                

1990-х
 Т-90                                                                                                                                                                                

2010-х
 Т-14

Огнемётный танк 
 ОТ-26
 ХМТ-27/ОТ-27
 ОТ-133
 ОТ-34
 КВ-8
 ОТ-54
 ТО-55
 БМО-Т
 БМО-Т2
 ОТ-306
 ОТ-366
 ОТ-56МДМ

Специальные танки                                                                                                                                                                                 
 ХТ-26 - химический танк
 ИТ-1 - ракетный танк.
 БМ-8-24 - РСЗО на базе Т-60.
 ТОС-1 Буратино - Тяжёлая огнемётная система на базе Т-72
 Устинов - Зенитный Танк

Противотанковые САУ, Самоходные артиллерийские орудия и миномёты на базе бронированных машин 
1930-х
 СУ-18
 АТ-1
 СУ-5-2

1940-х
 ЗиС-30
 СУ-76
 СУ-85 
 СУ-100
 СУ-122 
 СУ-152
 ИСУ-122
 ИСУ-152
 ИСУ-162
 ИСУ-164

1950-х
 СУ-100П
 СУ-122-54
 АСУ-57
 АСУ-85
 АСУ-125

1970-х
 2С1 «Гвоздика» 
 2С3 «Акация»
 2С4 «Тюльпан»
 2С5 «Гиацинт-С»
 2С7 «Пион»
 2С8 -Змея-

1980-х
 2С9 «Нона-С» 
 2С23 «Нона-СВК» 
 2С25 «Спрут-СД» 
 2С19 ​«Мста-С»
 АК-222 «Берег»

2010-х
 2С31 «Вена»
 2С35 «Коалиция-СВ»
 2С40
 3С19
 3С55
 СУ-290
 СУ-310
 ХаРЗ-29
 ХаРЗ-31

Боевые машины БМП, БМД, БРДМ и аналогичные 
1950-х
 БРДМ-1
 БМПРД-1

1960-х
 БМП-1
 БМД-1
 БРДМ-2 и версия БРДМ-2РХБ
 9П110 с ПТРК «Малютка»

1970-х
 БРМ-1
 БАЗ-5937 для ЗРК «Оса»
 БАЗ-5921 для ТРК «Точка»

1980-х
 БМП-2
 БМД-2
 БМП-3

1990-х
 БМД-3
 БРМ-3

2000-х
ПТРК "Хризантема" на базе БМП-3

2010-х
 БМД-4М
 Боевая машина поддержки танков «Терминатор»
 Боевая машина поддержки танков "Терминатор-2"

Бронетранспортёры 
1950-х
 БТР-152
 БТР-40
 БТР-50

1960-х
 БТР-60

1970-х
 ГТ-МУ
 БТР-70
 БТР-Д

1980-х
 БТР-80 и версии РХМ-4, РХМ-6

2000-е
 БТР-90

2010-е
 БТР-82
 БТР-МД "Ракушка"
 ПТС-4
 БТР-100
 БТР-123
 БТР-129 
 БТР-130
 УСТР-1

Бронеавтомобили 
1920-х
 БА-27
 БА-29

1930-х
 Д-8 и Д-12
 ФАИ
 БА-И
 БА-3
 БА-6
 БА-10
 БА-11
 БА-20
 БА-30
 БА-40

1940-х
 БА-64

2000-х
 КАМАЗ-43269 БПМ-97 «Выстрел»
 ГАЗ-3937 «Водник»
 бронеавтомобиль «Тигр»

2010-х
 Тайфун (семейство бронеавтомобилей)
 БА-290
 БА-291
 БА-306
 БА-312
 ПА-32
 ПА-42
 МА-42
 МА-43

Зенитные самоходные установки 
1940-х
 ЗСУ-37
 ЗСУ-47-1

1950-х
 ЗСУ-57-2

1960-х
 ЗСУ-23-4 «Шилка»

1980-х
 Тунгуска (ЗРПК)

2010-х
 ЗПРК Панцирь-С1.
 ЗСУ-82-91-1
 Октябрёнок

Ракетные стартовые установки 
1950-х
 Р-11 — стартовая установка 8У218 на базе ИСУ-152

1960-х
 Р-17 — стартовая установка на базе ИСУ-152 или МАЗ-543
 Р-20 -- стартовая установка на базе ИСУ-152 или МАЗ-543А
 Р-56 -  стартовая установка на базе СУ-310 или ХаРЗ-29

Cамоходные ракетные пусковые установки ЗРК 
1960-х
 2П24 для ЗРК «Круг»
 2П25 для ЗРК «Куб»

1970-х
 ЗРК «Оса»
 ТРК «Точка»
 9К35 «Стрела-10»
 ПЗУ 9А39 для ЗРК «Бук»

1980-х
 9А82 для ЗРК С-300 «Антей»
 9А83 для ЗРК С-300 «Антей»
 9А84 для ЗРК С-300 «Антей»
 9А85 для ЗРК С-300 «Антей»
 9А330 для ЗРК «Тор»

2000-х
 Сосна (ЗРК)
 ЗРК «Бук-М2»

2010-х
 ЗРК «Бук-М3»
 ЗРК - Русаков
 ЗРК  - Черви
 ВУТАМ-26109 для ЗРК - Черви

Самоходные огневые установки 
1970-х
 СОУ 9А38 для ЗРК «Куб-М4»
 СОУ 9А310 для ЗРК «Бук»

Cамоходные установки разведки и наведения (СУРН),  станции РЛС и ПВО 
1960-х
 1С12 для ЗРК «Круг»
 1С32 для ЗРК «Круг»
 1С91 для ЗРК «Куб»

1970-х
 9С32
 Рысь (РЛС)
 Леопард (РЛС)

1980-х
 9С18 «Купол»
 9С15 «Обзор-3»
 9С19 «Имбирь»

2000-х
 9С36 для ЗРК «Бук-М2»
 «Зоопарк»
 Барнаул-Т
 РЛС-1
 РЛС-2

Cамоходные пусковые установки РСЗО 
 БМ-8-24
 9П139 «Град-1»
 ТОС-1А «Солнцепёк»: БМ-1 и ТЗМ-Т

Бронированные тягачи 
1930-х
 Пионер (тягач)
 Т-20 «Комсомолец»
 Т-26Т
 Т-27Т

1950-х
 Т-34-Т
 БТТ-1
 СБТ-1
 АТ-П
 БТС-2

1960-х
 МТ-ЛБ — версии с ПТРК «Штурм», комплексом радиоэлектронного подавления (РЭП), станции помех радиовзрывателям боеприпасов и РХМ
 БТС-4

1970-х
 МТ-ЛБу
 МТ-ЛБту
 БТС-6

1980-х
 МТ-С
 ГМ (серия)
 "Тягач ГМ"

Самоходный командный пункт и подвижный разведывательный пункт 
 БМД-1КШ
 9С457
 9С470
 9С737 «Ранжир»
 ПРП-3
 ПРП-4
 ПРП-5
 ПРП-7
 УТТУ-2
 УТТУ-3
 9С998
 10С219
 УТТУ-7А

Инженерные машины 
 МТП-3
 СПК-5
 СПК-12Г
 ГМЗ
 ГМЗ-2
 ГМЗ-3
 Инженерный подводный разведчик
 Инженерная машина разграждения
 ИМР-2
 ИМР-3М
 Мостоукладчик ИТ-28
 МТУ (мостоукладчик)
 МТУ-72
 МТУ-90
 Жук (ИРМ)
 РМ-Г

Бронированные машины разминирования 
 БМР-1
 БМР-2
 БМР-3
 БМР-3М
 УР-77
 БМР-УР

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
 БРЭМ-1
 БРЭМ-2
 БРЭМ-Д
 БРЭМ-Л
 БРЭМ-К
 БРЭМ Т-16

Бронированный топливозаправщик 
 БТЗ-3
 БТЗ-ИС 
 Т-Т-1-БТЗ

См. также 
 Список обозначений советской и российской бронетехники на стадии проектирования

Литература 

 

Бронетехника
Бронетехника СССР
Бронетехника России
Списки транспортных средств